

Июнь 
 23 июня — Святая Этельдреда — англосаксонская святая.

Декабрь 
 23 декабря — Дагоберт II — король Австразии (676—679).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу Хурайра — сподвижник пророка Мухаммеда.
 Альдгисл — король Фризии (623—679).
 Гунна — французская святая.
 Деодат Неверский — епископ Неверский (655—679), святой.
 Киара — дева ирландская, католическая святая.
 Пероз III — титулярный шахиншах Персии (651—679), военный деятель империи Тан.
 Элфвин — король Дейры (670—679).

0679
Умершие в 679 году